Druc este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mircea Druc (n. 1941), politician sovietic moldovean.
 Vlad Druc (n. 1948), regizor moldovean de filme documentare.